Педе́рпес () — примитивное четвероногое («земноводное») начала раннекаменноугольной эпохи. Единственное четвероногое этой эпохи, известное по достаточно полному скелету. Педерпес заполняет так называемый «провал Ромера» — промежуток примерно в 20 миллионов лет между поздним девоном (временем существования примитивных водных тетрапод вроде ихтиостеги и акантостеги) и появлением настоящих четвероногих в раннем карбоне.

Скелет педерпеса обнаружен в отложениях турнейского времени (около 354—344 млн лет назад) в Шотландии. Обнаруженный в 1971 году, скелет долгое время хранился в запасниках музея в Глазго как остатки рипидистии-. Доктор Дженнифер Клак и её сотрудники из Кембриджа обнаружили, что остатки принадлежат четвероногому. Описание, принадлежащее Д. Клак, было опубликовано в 2002 году.

Педерпес достигал в длину около 1 м (длина сохранившегося скелета — 65 см, хвост утрачен). Он обладал массивным высоким и узким черепом с мощными зубами. Борозды боковой линии погружены в кость в виде каналов (как у кистепёрых), стремечко сходно с таковым акантостеги. «Ушная вырезка» (в действительности, вероятно, вмещавшая брызгальце) неглубокая. Присутствуют «клыки» на сошниках, нёбо покрыто мелкими зубчиками, закрытое. Позвонки рахитомные. Рёбра расширены, напоминают рёбра ихтиостеги. Конечности очень массивные, относительно короткие. Не исключается наличие добавочных пальцев на кисти, стопа пятипалая.

Строение конечностей в целом напоминает их строение у более поздних тетрапод — то есть, педерпес мог передвигаться по суше. В отличие от девонских тетрапод это животное обладало настоящими ногами. По сути, это первое из известных нам животных с настоящими ногами. Педерпес — хороший пример того, как могли выглядеть предки наземных тетрапод. Его нельзя отнести ни к одной из групп «земноводных», он находится где-то в основании ствола настоящих тетрапод.

Родственником педерпеса может быть род , описанный в 1995 году из несколько более поздних отложений раннего карбона Айовы. Вместе их объединяют в семейство ватчеерид (). Это самые примитивные из последевонских тетрапод. По образу жизни, вероятно, педерпесы и ватчирии были полуназемными хищниками. Они могли охотиться на рыбу и крупных беспозвоночных.

См. также 
 Акантостега
 Ихтиостега
 Ymeria denticulata

Примечания

Ссылки 
 Рederpes finneyae - Transitional from Romer's Gap
 Evolution -- Tetrapod Transitionals
 New Fossil: Link Between Fish and Land Animals?
 BBC NEWS | Science/Nature | Fossil was 'first walker'
 http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=274127
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm

Стегоцефалы
Фауна каменноугольного периода
Фоссилии, описанные в 2002 году
Фоссилии из каменноугольных отложений Великобритании